Niemcy:
 Schopfloch – dzielnica gminy Lenningen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Schopfloch – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Freudenstadt
 Schopfloch – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach